Торі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Торі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Торі () — історична область у Грузії.
 Торі () — волость в Естонії, адміністративна одиниця повіту Пярнумаа.
 Торі () — селище в Естонії, у волості Торі повіту Пярнумаа.

 Торі — британська політична партія.